Manuel Correia de Melo  (Velas, — ) foi um militar português, Capitão-mor da Vila das Velas, ilha de São Jorge, quando ali foi aclamado o rei D. João IV, e irmão de Pedro Correia de Melo.

Foi-lhe concedida a mercê de uma capitania das naus da Índia em 9 de Setembro de 1642; e a do hábito da Ordem de Cristo em 16 de Março de 1643.

Foi-lhe ainda atribuída uma pensão de 60$000 réis (moeda da altura) em uma comenda pelo alvará de 18 de Maio de 1643, e a mercê no oficio de pagador e almoxarife do Fortaleza de São João Baptista, de Angra do Heroísmo, por alvará de 19 de Janeiro de 1666.

Era filho de Pedro Correia e Melo, natural da ilha Graciosa, e neto do Capitão do donatário também da ilha Graciosa, Pedro Correia.

Na procissão solene, que, em 8 de Março de 1642, entrou no de Forte de São João Baptista, diz o Dr. João Teixeira Soares de Sousa, conduzia este conhecido açoriano, atrás do paleo, o retrato do D. João IV.

A sua sobrinha D. Beatriz de Melo se deve a fundação do Hospital de Santa Beatriz, na Vila das Velas, ilha de São Jorge.

Bibliografia
Alfredo Luís Campos, Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais de Velas
Militares dos Açores
Capitães-mores de Portugal